Une foule est un grand nombre de personnes concentrées en un même lieu ;
 En tissage, la foule est l'espace entre deux nappes de fils de chaîne où l'on passe la navette.

Voir aussi